Nate Dogg — третий и последний сольный альбом музыканта Nate Dogg’а. Первоначально альбом должен был выйти в апреле 2004 года на лейбле Elektra Records. Но из-за многочисленных задержек он был в конце концов выпущен в интернете 9 июня 2008 года.

Список композиций

Синглы из альбома 
«Get Up» (совместно с Eve)
 Выпущен: 1 июля 2008

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы, спродюсированные Тимбалэндом
Альбомы Nate Dogg
Альбомы, спродюсированные Скоттом Сторчом